Ian Mackenzie est un nom pouvant désigner:

Ian Alistair Mackenzie (1890-1949), homme politique canadien de Colombie-Britannique
 (1909-2009), diplomate britannique
 (1929-2005), designer de livres britannique
 (1950-2018), joueur anglais de football
Ian MacKenzie (né en 1953), nageur olympique canadien

Voir aussi
 (né en 1959), homme politique travailliste britannique

Mackenzie, Ian